

Sigle 
 Large Binocular Telescope – grande telescopio binoculare dell'Osservatorio internazionale del monte Graham (Stati Uniti)

Codici 
 LBT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Lumberton (Stati Uniti)
 lbt – codice ISO 639-3 della lingua lachi